Der Eschbach ist ein nördlicher und linker Zufluss des Fischbachs. Er fließt am Ostrand des Schwarzwalds in den baden-württembergischen Landkreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar. Der Fluss ist 7,6 km lang.

Geographie

Verlauf 
Der Eschbach entspringt als Burschachenbächle im Gewann Burschachen bei Mariazell und vereinigt sich in Mariazell mit dem Birkenmoosbächle zum Eschbach. Er passiert die Kreisgrenze und das Dorf Weiler, bevor er sich in Fischbach mit dem Glasbach zum Fischbach vereinigt.

Einzugsgebiet 
Das Einzugsgebiet ist ca. 22 km² groß und hat die Kontur eines sich nach Osten verjüngenden Dreiecks. Der höchste Punkt auf wenig über  liegt im Gewann Haldenwald in der Gemeinde Hardt.

Zuflüsse 
Liste der Zuflüsse von der Quelle zur Mündung. 

 Birkenmoosbächle (links)
 Reutenbach (rechts)
 Mittelbach (rechts)
 Weißwaldbach (links)

Literatur 
 Topographische Karte 1:25.000 Baden-Württemberg, als Einzelblatt Nr. 7816 St. Georgen im Schwarzwald

Einzelnachweise

Weblinks 
 Karte von Lauf und Einzugsgebiet des Eschbachs auf: 

Fluss im Schwarzwald
Fließgewässer im Landkreis Rottweil
Fließgewässer im Schwarzwald-Baar-Kreis
Eschbronn
Geographie (Königsfeld im Schwarzwald)
Geographie (Niedereschach)